Дуб о́строва Це́дрос () — дерево; вид рода Дуб семейства Буковые (Fagaceae). Этот вид входит в секцию Protobalanus.

В естественных условиях произрастает в Мексике. Виду грозит исчезновение из-за разрушения среды произрастания.

Примечания 

острова Цедрос
Флора Северной Америки